Raimond Ier Trencavel (?-1167), vicomte de Béziers de 1129 à 1167 ;
 Raimond II Trencavel (1207-vers 1263 à 1267), membre de la maison Trencavel, arrière-petit-fils de Raimond Ier.